Peixes da família dos Gobiídeos;
 Peixes da família dos Bleniídeos;
 Peixes da família dos Batraquídeos;
 Peixes do género Gobio;